Melouseia (, ) ist ein Ort im Distrikt Lefkoşa der Türkischen Republik Nordzypern beziehungsweise de jure im Bezirk Larnaka der Republik Zypern. Bei der letzten amtlichen Volkszählung im Jahr 2011 hatte der Ort 390 Einwohner.

Lage 

Melouseia liegt im Südosten der Insel Zypern auf 126 Metern Höhe, etwa 22 km südöstlich der Hauptstadt Nikosia, 16 km nördlich von Larnaka und 31 km westlich von Famagusta.

Der Ort befindet sich etwa 14 km vom Mittelmeer an der Bucht von Larnaka entfernt im Inselinland. Er liegt etwa 2 Kilometer von der Pufferzone zum Südteil entfernt.

Orte in der Umgebung sind Agia im Norden, Tremetousia und Arsos im Osten, Troulloi und Avdellero in der Republik Zypern im Süden sowie Athienou und Pyrogi im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Türkischen Republik Nordzypern
Bezirk Larnaka